Те́нор — высокий певческий мужской голос. Его диапазон в сольных партиях от малой до второй октавы (исключительно, до — до2), а в хоровых партиях до ля первой октавы. Особую красоту тенорового голоса представляет верхний регистр, его высокое «знаменитое» теноровое до, так называемое «верхнее до» (до второй октавы). Это так называемые «королевские» ноты, за которые в Италии и в других странах мира певцу платят большие гонорары. И хотя отдельное звучание ноты не самоцель, тенор без верхов или со слабыми верхами не может быть солистом — в лучшем случае он годен для хора, если у него сохранился фальцет. Затем идут остальные вокально-технические и исполнительские качества (сила голоса, тембр, подвижность, и т. д.), необходимые каждому певцу.  По характеру и силе звучания теноров подразделяют на лирические, драматические и другие типы голоса.

Разновидности 
Контратенор — самый высокий из мужских оперных голосов, диапазон от Ми малой октавы до Ми второй октавы.

Тенор-альтино — высокий голос, обладающий светлым тембром и звонкими верхними нотами. Уступает контратенору тем, что является мужским высоким голосом, тогда как контратенор уже считается женоподобным.

Лирический тенор (di grazia) — голос мягкого, серебристого тембра, обладающий подвижностью, а также большой певучестью звука.

Лирико-драматический тенор — исполняет партии лирического и драматического репертуара. По силе звука, по драматизму выражения лирико-драматический тенор уступает драматическому.

Драматический тенор (di forza) — голос большой силы с ярким тембром. Иногда, по густоте и насыщенности звучания, драматический тенор можно принять за лирический баритон.

Баритональный тенор — голос, обладающий чертами как баритона, так и тенора. По силе звучания может быть равен как лирическому, так и драматическому тенору (например, в партии Миме из цикла «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера), но имеет более короткий верхний участок диапазона.

Классические оперные партии 
 Бизе: Хозе («Кармен»), Надир («Искатели жемчуга»), Смит («Пертская красавица»)
 Бородин: Владимир Игоревич («Князь Игорь»)
 Вагнер: Эрик («Летучий Голландец»), Тангейзер («Тангейзер»), Лоэнгрин («Лоэнгрин»), Тристан («Тристан и Изольда»), Логе («Золото Рейна»), Зигмунд («Валькирия»), Зигфрид («Зигфрид», «Гибель богов»), Парсифаль («Парсифаль»), Вальтер фон Штольцинг («Нюрнбергские мейстерзингеры»).
 Верди: Герцог («Риголетто»), Манрико («Трубадур»), Альфред («Травиата»), Ричард, граф Уорик («Бал-маскарад»), Радамес («Аида»), Отелло («Отелло»)
 Глинка: Богдан Собинин («Жизнь за царя»), Финн, Боян («Руслан и Людмила»)
 Гуно: Фауст («Фауст»)
 Даргомыжский: Князь («Русалка»), Дон Жуан («Каменный гость»)
 Леонкавалло: Канио («Паяцы»)
 Мусоргский: Самозванец, Шуйский, Юродивый («Борис Годунов»), Андрей Хованский, Голицын («Хованщина»)
 Прокофьев: Принц («Любовь к трём апельсинам»)
 Пуччини: Рудольф («Богема»), Каварадосси («Тоска»), Пинкертон («Мадам Баттерфляй»), принц Калаф («Турандот»)
 Римский-Корсаков: Михайло Туча («Псковитянка»), Левко («Майская ночь»), Берендей («Снегурочка»), Вакула («Ночь перед Рождеством»), Садко, Индийский гость («Садко»), Моцарт («Моцарт и Сальери»), Иван Лыков («Царская невеста»), Гвидон («Сказка о царе Салтане»), Кащей («Кащей Бессмертный»), Гришка Кутерьма («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»), Звездочёт («Золотой петушок»)
 Россини: граф Альмавива («Севильский цирюльник»)
 Рубинштейн: Синодал («Демон»)
 Стравинский: Том Рейкуэлл («Похождения повесы»)
 Чайковский: Ленский («Евгений Онегин»), Вакула («Черевички»), Герман («Пиковая дама»), Водемон («Иоланта»)
 Шостакович: Сергей («Леди Макбет Мценского уезда»)

Партии в опереттах и мюзиклах 
 Фредди (Ф. Лоу «Моя прекрасная леди»)
 Рауль (Э. Л. Уэббер «Призрак оперы»)
Призрак (Э. Л. Уэббер «Призрак оперы»)
 Радамес и Зосер (Э. Джон «Аида»)
 Феб и Гренгуар (Р. Коччанте «Notre Dame de Paris»)
 Зигги и Джонни Рокфор (М. Берже «Стармания»)
 Федерико/Фернандо (А. Рыбников «Юнона и Авось»)

См. также 
 :Категория:Теноры
 Список теноров

Примечания

Литература 

 
 Сикур П. И. «Воспою тебе».
 Кочнева И; Яковлева А. «Вокальный словарь» (Издание № 2)

 

Певческие голоса